Związek termolabilny – wrażliwy na temperaturę związek chemiczny
 Materiał termolabilny – wrażliwy na temperaturę materiał